Full contact –  formuła walki sportowej w kick-boxingu i dyscyplinach pokrewnych
 Full Contact (film) – film fabularny z 1993 roku